Конкурс песни «Евровидение 2011» (; ; ) стал 56-м конкурсом «Евровидение», прошедшим в период с 10 по 14 мая 2011 в Германии (в городе Дюссельдорф), стране-победительнице конкурса Евровидение 2010, проводившегося в Осло. Германия получила право проводить конкурс после того, как в 2010 году певица Лена Майер-Ландрут с песней «Satellite» заняла 1 место.

Победителями этого конкурса стали представители Азербайджана Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал (выступавшие под псевдонимами Ell и Nikki), которые исполнили композицию «Running Scared», набрав в результате голосования 221 балл.

Датами проведения двух полуфиналов стали 10 мая и 12 мая 2011 года, финал прошёл 14 мая 2011 года.

Смена супервайзера конкурса 
1 января 2011 года норвежец Йон Ула Санн официально вступил в должность супервайзера конкурса песни Евровидение, сменив на этом посту Сванте Стокселиуса из Швеции (который в конце 2010 года официально ушёл на пенсию). Йон Ула Санд будет работать на посту супервайзера конкурса в течение 8 лет.

Йон Ула Санд имеет 15 лет опыта работы в национальной телерадиокомпании Норвегии NRK и на телеканале TV2 Norway. Норвежец также является членом Международной Академии Телевизионных Искусств и Наук, где каждый год вручается престижная награда «EMI». Он был продюсером и директором различных телепрограмм, таких как «Концерт Нобелевской Премии Мира», «Норвежская Кинопремия» и национальный отбор Норвегии на конкурс песни Евровидение «Melodi Grand Prix». С 1998 по 2005 год являлся главой делегации Норвегии на Евровидении.

Визуальный дизайн 
14 января 2011 года ЕВС утвердил дизайн этого Евровидения. Темой этого года стали разноцветные лучи, а эмблемой — сердце из лучей. Девиз конкурса: «Feel Your Heart Beat!» («Почувствуй биение своего сердца!»)

Город проведения 
После долгих дискуссий ЕВС выбрал 4 немецких города-претендента на проведение конкурса Евровидение 2011. Окончательное решение было принято 12 октября 2010 года — по предложению телеканала NDR, комиссия заведующих вещанием телерадиокомпании ARD избрала местом проведения Евровидения 2011 стадион Эсприт Арена в Дюссельдорфе.

Претендентами на проведение конкурса являлись Ганновер — родина победительницы Евровидения 2010, Гамбург — город, где располагается штаб-квартира ARD, и откуда ежегодно объявляют результаты голосования Германии, Берлин — столица Германии, и Дюссельдорф.

В итоге местом проведения Евровидения 2011 стал Дюссельдорф. Дюссельдорфская арена вмещает до 50 000 зрителей, и это сыграло в пользу именно Дюссельдорфа при выборе места проведения международного конкурса исполнителей. На этом Евровидении она вместила 24 000 человек.

Исторические особенности 

ФРГ уже принимала у себя Евровидение в 1957 и 1983 годах. Однако на этот раз Германия станет хозяйкой впервые в качестве объединённой страны. Также Германия стала первой страной из «большой четвёрки», которая выиграла конкурс с момента её введения в 2000 году. Ко всему прочему, в песенное соревнование вернулись Австрия, Венгрия, Италия и Сан-Марино. «Большая четвёрка» превратилась в «большую пятёрку», так как на конкурс вернулась Италия, имеющая на это полное право.

Формат 
В финале соревновались 25 стран (страны «большой пятёрки» и по десять стран из каждого полуфинала).

Жеребьёвка 
Жеребьевка прошла 17 января 2011 года в Дюссельдорфе. Израиль договорился об участии во втором полуфинале, из-за государственного Дня Памяти по жертвам Холокоста.
Распределение порядка выступлений прошло 15 марта 2011 года в Дюссельдорфе, в 13:00 по центральноевропейскому времени.

Полуфиналисты

1-й полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 10 мая. Право голоса имели  и , а также страны-участницы этого полуфинала.

Результаты голосования в первом полуфинале

Раздельное голосование жюри и телезрителей в первом полуфинале

2-й полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 12 мая. Право голоса имели ,  и , а также страны-участницы этого полуфинала.

Результаты голосования во втором полуфинале

Раздельное голосование жюри и телезрителей во втором полуфинале

Финал 
Финал состоялся 14 мая. Общее число участников финала — 25 участников, среди которых:
 Большая пятёрка: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция;
 Хозяева конкурса: Германия, как страна Большой пятёрки, автоматически проходит в финал;
 По 10 победителей от каждого полуфинала.

12 баллов в финале

Результаты голосования в финале

Раздельное голосование жюри и телезрителей в финале

Изменения

Вернувшиеся исполнители

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Дино Мерлин (Евровидение 1999 — 7 место)
 : Лена Майер-Ландрут (победительница Евровидения 2010)
 : Дана Интернэшнел (победительница Евровидения 1998)
 : Гюннар Оулафссон (участник Sigurjón's Friends) (Евровидение 2001 (как участник TwoTricky) — последнее место)
 : Zdob şi Zdub(Евровидение 2005 — 6 место)

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Софо Торошелидзе (солистка группы Eldrine) (Евровидение 2010 — как бэк-вокалистка Софии Нижарадзе () — 9 место)
 : Влатко Илиевски (Евровидение 2005 — как бэк-вокалист Мартина Вучича () — 17 место)
 : TWiiNS (Евровидение 2008 как бэк-вокалистки Терезы Керндловой () — 18 место в ПФ)

Вернувшиеся страны-участники 
  Австрия
  Венгрия
  Италия
  Сан-Марино

Страны, отказавшиеся от участия 
  — с 2010 года отказывается от участия в конкурсе из-за финансовых проблем; в 2011 году решение о возвращении не было принято.
  — в 2005 году должен был состояться дебют, но страна отказывается от участия из-за Израиля.
  — не участвует в конкурсе с 1994 года из-за приостановки членства в ЕВС..
  — отказывается от участия в конкурсе с 2007 года из-за преобладания восточноевропейского голосования.
  — однажды страна приняла участие в конкурсе 1980 года, но с тех пор больше не участвует из-за участия Израиля.
  — в 1977 году должен был состояться дебют, но страна отказывается от участия из-за Израиля.
  — с 2010 года не принимает участия в конкурсе из-за финансовых проблем; в 2011 году решение о возвращении не было принято.
  — с 2010 года не принимает участия в конкурсе из-за постоянных неудач своих представителей; в 2011 году решение о возвращении не было принято.

Несостоявшийся дебют 
  Катар — отказано в полном членстве в ЕВС.
  Лихтенштейн — отказано в полном членстве в ЕВС..

Трансляция 

 
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 
 
  (страна-участница)
  (страна-участница)

  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)

Примечания 
 На российском Первом канале прямая трансляция второго полуфинала не состоялась из-за прямой трансляции четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2011. Второй полуфинал на Первом канале был показан в записи сразу после окончания матча.
 Во время первого полуфинала во многих странах были проблемы с передачей звука. Делегации Польши, Норвегии, Албании, Армении и Турции (это страны, во время выступления которых в некоторых странах отключался звук) требовали выступить повторно, но повторного выступления не было. Во время трансляции в России пропал только голос комментаторов — вместо них некоторое время комментировал Алексей Мануйлов.

Комментаторы 
  — Джулия Земиро () и Сэм Панг ()
  — Денис Курьян ()
  — Душко Чурлич ()
  — Марко Рейкоп ()
  — Тарья Нярхи () и Аско Муртомяки ()
  — Одри Шаво () и Бруно Берберес ( (полуфиналы), Лорен Бойер () и Катрин Лара  (финал).
  — Петер Урбан ()
  — Марти Вэлан ()
  — Вальтер Фриденберг () (полуфиналы и финал), Угис Йокст ) (финал)
  — Душка Вичинич-Лучич ( (первый полуфинал и финал), Драган Илич ( (второй полуфинал) и Таня Желькович ( (оба полуфинала и финал)
  — Тимур Мирошниченко () и Татьяна Терехова ()
  — Бюленд Озверен ()
  — Усния Магеррамова () и Лейла Алиева ()
  — Анди Кнолл ()
  — Леон Менкши ()
  — Денис Курьян ()
  — Скотт Миллс () и Сара Кокс () (в полуфиналах), Грэм Нортон () и Кен Брюс () (финал)
  — Габор Гундел Такач ()
  — Хосе Мария Иньиго ()
  — Антонелло Дозе () и Марко Преста () (второй полуфинал и финал), Рафаэлла Карра () (первый полуфинал).
  (не участвует) — Роман Райфельд и Калдыбек Жайсанбай
  — Валерия Велла ()
  — Ян Смит () и Даниэль Деккер ()
  — Сильвия Альберто ()
  — Юрий Аксюта и Яна Чурикова (из-за технических проблем в первом полуфинале их временно заменял Алексей Мануйлов)
  — Лия Фьорио ()
  — Эдвард аф Силлен () и Элен Бенно ()

Глашатаи 
  — Морин Лойс ()
  — Инна Мюллер
  — Лиз Ройнне ()
  — Пирет Ярвис () (участница группы Vanilla Ninja, участница конкурса песни Евровидение 2005 от Швейцарии)
  — Аиша (Участница конкурса песни Евровидение 2010 от Латвии)
  — Манди Уйтс
  — Елена Санчес ()
  — Сафура () (Участница Евровидения 2010)
  — Лейла Исмаилова () (ведущая Детского Евровидения 2010)
  — Ева Новодомски ()
  — София Нижарадзе (Участница Евровидения 2010)
  — Офер Нахшон
  — Райнхильдур Йоунсдоттир (Мисс Исландия-2003)
  — Рафаэлла Карра ()
  — Хуана Телеш ()
  — Дима Билан (Победитель Евровидения 2008, 2 место на конкурсе Евровидение 2006)
  — Руслана (Победительница Евровидения 2004)
  — Джета Бурлаку (Участница конкурса песни Евровидение 2008)
  — Мария Петрова
  — Никола Делла Валле () (Участник Евровидения 2008)
  — Мелтем Эрсан Язган ()
  — Сьюзана Ахо (фин. Susan Aho) (участница дуэта Kuunkuiskaajat)
  — Дэнни () (Участник отбора на Евровидение 2011 от Швеции)
  — Надя Хаснауи () (Ведущая Евровидения 2010 и Детского Евровидения 2004)
  — Мальвина Червенчи
  — Клемен Слаконья () (Ведущий национального отбора «EMA 2011»)

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни «Евровидение-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни «Евровидение-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Стало ежегодной традицией для OGAE, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна.

Галерея

Карта

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 

Май 2011 года
 
События в Дюссельдорфе